Jacques Guerlain
 Jean-Paul Guerlain
 Valérie Guerlain

Voir aussi 
 Guerlain Chicherit
 Guerlain